Joanna Mucha (ur. 1976) – polska ekonomistka i polityk, minister sportu i turystyki.
 Joanna Mucha – polska prawnik, dr hab.